Kolob, l'étoile la plus proche du trône de Dieu, selon le Livre d'Abraham dans la Perle de Grand Prix
 Plateaux et canyons dans la géographie du Parc national de Zion en Utah (États-Unis), et une arche naturelle nommée ainsi.